Versteckt ist der Titel zweier Filme:
 Versteckt (1984) (englisch Forbidden), GB-USA-D 1984
 Caché (Film), Frankreich, Österreich, Deutschland und Italien 2005